1. FC Kaiserslautern (celým názvem: 1. Fußball-Club Kaiserslautern e. V. ) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Kaiserslautern ve spolkové zemi Porýní-Falc. Založen byl 2. července 1900 pod názvem FC 1900 Kaiserslautern po fúzi klubů FC Germania 1896 a FG Kaiserslautern 1899. Svůj současný název nese od roku 1931. V sezóně 1997/98 se stal mistrem německé Bundesligy jakožto nováček (tým, jenž postoupil na konci předchozí sezóny z nižší ligy). Od sezóny 2022/23 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy hraje na Fritz-Walter-Stadion o kapacitě téměř 50 000 míst.

Z českých hráčů se zde dříve prosadili třeba Pavel Kuka, Vratislav Lokvenc, Miroslav Kadlec, Jan Morávek či Jan Šimůnek.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl basketbalu, boxu, házené, pozemního hokeje, lehké atletiky a triatlonu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1900 – FC 1900 Kaiserslautern (Fußball-Club 1900 Kaiserslautern)
 1909 – fúze s FC Palatia Kaiserslautern a FC Bavaria Kaiserslautern ⇒ FV 1900 Kaiserslautern (Fußball-Verein 1900 Kaiserslautern)
 1929 – fúze s SV Phönix Kaiserslautern ⇒ FV Phönix-Kaiserslautern (Fußball-Verein Phönix-Kaiserslautern)
 1931 – 1. FC Kaiserslautern (1. Fußball-Club Kaiserslautern)

Historie 
Klub byl založen 2. června 1900 22 mladými muži pod názvem FC Kaiserslautern.
Úspěšná éra započala na pomezí 40. a 50. let s příchodem reprezentačního fotbalisty Fritze Waltera, jehož příznivci klubu vnímají jako „otce zakladatele“. Walter, jeden ze strůjců zázraku v Bernu, přispěl k zisku mistrovského titulu v letech 1951 a 1953. V tom mu asistovali Horst Eckel, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich i jeho bratr Ottmar Walter.

Po válce se v roce 1947 opět začaly hrát fotbalové soutěže. Fritz a Ottmar v první sezóně nastříleli 46 branek, jenže titul v jihozápadní regionální lize vybojoval Norimberk.
Ve finále v roce 1951 už Kaiserslautern porazil 2:1 Preußen Münster zásluhou dvou branek Ottmara Waltera.

Roku 1963 náležel Kaiserslautern mezi zakládající kluby nové nejvyšší ligové soutěže v Západním Německu, Bundesligy. Tu hrál pravidelně do roku 1996.

V říjnu 1973 se týmu povedl obrat proti Bayernu Mnichov, když otočil stav 1:4 na konečné vítězství 7:4.

V ročníku Poháru UEFA 1981/82 se Kaiserslautern probojoval do čtvrtfinále, kde 17. března 1982 výhrou 5:0 v odvetě vyprovodil ze soutěže španělský Real Madrid. Následný konec v semifinále je i ve 21. století nejúspěšnějším představením na evropské scéně.

Nepřetržité působení v 1. Bundeslize skončilo s ročníkem 1995/96, ale po roce ve druhé lize se Kaiserslautern mezi elitní týmy vrátil. V ročníku 1997/98 se doslova přepisovala historie, když se falcký klub stal vůbec prvním nováčkem, jenž dokázal hned po postupu vyhrát mistrovský titul. Vítězné mužstvo zahrnovalo mistra světa z roku 1990 Andrease Brehmeho, Ciriaca Sforzu a Michaela Ballacka. V dalším roce se tým vměstnal mezi nejlepší osmičku v Lize mistrů.

Velkou posilu zaznamenal tým v roce 1999, když ulovil nadějného Youriho Djorkaeffa. Ten v premiérové sezóně vstřelil 11 branek.
Dalším zvučným jménem do ofenzívy byl německý reprezentant Mario Basler.

V ročníku 1999/00 Poháru UEFA vyřadil tým zásluhou Djorkaeffa Tottenham,
jenže ve 3. kole podlehl RC Lens.

V roce 2000 se Brehme stal trenérem a dovedl klub do semifinále Poháru UEFA. Objevem se stal útočník Miroslav Klose, který se postupem času propracoval do reprezentace Německa. Naopak Djorkaeff upadl v nemilost trenéra Brehmeho a v roce 2002 mužstvo opustil.

V roce 2003 se naplno ukázala finanční situace klubu, který v ten rok dlužil už 50 milionů €.
V ročníku 2005/06 sestoupil klub do druhé Bundesligy.

Získané trofeje 
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 4× )
 1950/51, 1952/53, 1990/91, 1997/98
 DFB-Pokal ( 2× )
 1989/90, 1995/96
 DFB-Supercup ( 1× )
 1991
 Gauliga Westmark ( 1× )
 1941/42
 Fußball-Oberliga Südwest ( 11× )
 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1962/63

Hráči

Čeští hráči 
 Miroslav Kadlec (1990–1998)
 Pavel Kuka (1994–1998)
 Horst Siegl (1996)
 Petr Kouba (1997–1998)
 Petr Gabriel (2000–2003)
 Vratislav Lokvenc (2000–2004)
 Jiří Bílek (2009–2012)
 Jan Morávek (2010–2011)
 Adam Hloušek (2011)
 Jan Šimůnek (2010–2014)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Gauliga Südwest
 1937–1938: Gauliga Südwest
 1939–1941: Gauliga Südwest/Saarpfalz
 1941–1944: Gauliga Westmark
 1945–1946: Fußball-Oberliga Südwest/Saar-Pfalz-Hessen
 1946–1950: Fußball-Oberliga Südwest/Nord
 1950–1963: Fußball-Oberliga Südwest
 1963–1996: Fußball-Bundesliga
 1996–1997: 2. Fußball-Bundesliga
 1997–2006: Fußball-Bundesliga
 2006–2010: 2. Fußball-Bundesliga
 2010–2012: Fußball-Bundesliga
 2012–2018: 2. Fußball-Bundesliga
 2018– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1939/40: 1. FCK (vítěz sk. Saarpfalz) ve finále prohrálo s Offenbacher FC Kickers (vítěz sk. Mainhessen) celkovým poměrem 4:7 (1. zápas – 1:1, 2. zápas – 3:6).
 1946/47: 1. FCK (vítěz sk. Nord) ve finále vyhrálo nad VfL Konstanz (vítěz sk. Süd) celkovým poměrem 16:5 (1. zápas – 8:1, 2. zápas – 8:4).
 1947/48: 1. FCK (vítěz sk. Nord) ve finále vyhrálo nad Fortunou Rastatt (vítěz sk. Süd) celkovým poměrem 9:1 (1. zápas – 3:0, 2. zápas – 6:1).
 1948/49: 1. FCK (vítěz sk. Nord) ve finále vyhrálo nad Fortunou Freiburg (vítěz sk. Süd) celkovým poměrem 10:3 (1. zápas – 4:0, 2. zápas – 6:3).
 1949/50: 1. FCK (vítěz sk. Nord) ve finále vyhrálo nad SSV Reutlingen 05 (vítěz sk. Süd) poměrem 6:1.

Účast v evropských pohárech

1. FC Kaiserslautern II 
1. FC Kaiserslautern II, dříve znám také pod názvem 1. FC Kaiserslautern Amateure, je rezervním týmem Kaiserslauternu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1979/80, kdy se v Oberlize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1957–1978: Amateurliga Südwest
 1978–1982: Fußball-Oberliga Südwest
 1982–1983: Verbandsliga Südwest
 1983–1992: Fußball-Oberliga Südwest
 1992–1994: Verbandsliga Südwest
 1994–1995: Fußball-Oberliga Südwest
 1995–1996: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1996–1997: Fußball-Oberliga Südwest
 1997–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2001: Fußball-Oberliga Südwest
 2001–2004: Fußball-Regionalliga Süd
 2004–2005: Fußball-Oberliga Südwest
 2005–2007: Fußball-Regionalliga Süd
 2007–2008: Fußball-Oberliga Südwest
 2008–2012: Fußball-Regionalliga West
 2012–2007: Fußball-Regionalliga Südwest
 2017– : Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Významní hráči 
 Fritz Walter (1937-1959)
 Ronnie Hellström (1974-1984)
 Miroslav Kadlec (1990-1998)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Statistiky klubu 
 Profil na EuroFotbal.cz 
 Informace o stadionu: FotbaloveStadiony.cz 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1900
Sport v Kaiserslauternu